Traité de Westminster (1153) ou Traité de Wallingford entre le roi d'Angleterre et Henri Plantagenêt
Traité de Westminster (1353) entre l'Angleterre et la France
Traité de Westminster (1511) entre l'Angleterre et l'Espagne
Traité de Westminster (1654) entre l'Angleterre et les Provinces-Unies
Traité de Westminster (1655) entre l'Angleterre et la France
Traité de Westminster (1674) entre l'Angleterre et les Provinces-Unies
Traité de Westminster (1742) entre la Grande-Bretagne et la Prusse (cf. page 1742)
Traité de Westminster (1756) entre la Grande-Bretagne et la Prusse 
Statut de Westminster (1931) entre le Royaume-Uni et ses dominions

Voir aussi 
 Westminster (homonymie), page d'homonymies